Benkő Mihály (18. század) gyulafehérvári kanonok
 Benkő Mihály (1719–1797) református tanár
 Benkő Mihály (1940) történész, orientalista, író